8774 Viridis – asteroide
Viridis – azienda di videogiochi